Arachamia ist der Familienname folgender Personen:

 David Arachamia (* 1979), ukrainischer Unternehmer und Politiker georgischer Herkunft
 Ketewan Arachamia-Grant (* 1968), georgische Schachmeisterin